

Персоналии 
 Жонкьер, Жак-Пьер де ла (1685—1752) — французский адмирал, генерал-губернатор Новой Франции в 1746—1752 годах.

Топонимы 
 Жонкьер — город (до 2001 г.), а ныне один из трех городских районов (округов) агломерации Сагней, Квебек, Канада.
 Жонкьер — коммуна во Франции, департамент Воклюз.
 Жонкьер — коммуна во Франции, департамент Од.
 Жонкьер — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Жонкьер — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 Жонкьер — коммуна во Франции, департамент Эро.

См. также 
 Жонкиер — мыс на западном берегу острова Сахалин.